HPK est un sigle qui peut désigner :
 Hämeenlinnan Pallokerho, un club finlandais de hockey sur glace, basé à Hämeenlinna ;
 HPK Naiset (où HPK signifie Hämeenlinnan Pallokerho), un club finlandais de volley-ball fondé en 2009, basé à Hämeenlinna.